Гофмейер:

 Гофмейер, Макс (1854—1927) — немецкий медик; врач-гинеколог.
 Гофмейер, Нильс Хенрик Корнелий (1836—1884) — датский метеоролог.